Чемпионат Азии по баскетболу (ранее назывался Кубок Азиатских баскетбольных ассоциаций — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1960 г. раз в 2 года под эгидой ФИБА (Азия). Является квалификационным турниром для азиатских команд на Чемпионат мира и Олимпийский турнир. Является самым престижным турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта в Азии.

История 
Первый Азиатский баскетбольный турнир был торжественно открыт в 1960 году. Основной его задачей стал отбор сильнейших команд Азии для участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. На первых четырех турнирах доминировала сборная Филиппин — она трижды побеждала (1960, 1963 и 1967 гг.) и один раз в финале проиграла команде Японии (1965). В дальнейшем побеждали сборные Южной Кореи (1969), Японии (1971) и Филиппин (1973), пока на турнире в 1975 году в Бангкоке не дебютировала сборная КНР. С этого периода команда Китая стала многолетним региональным баскетбольным лидером.

Начиная с 1975 Мужская сборная Китая по баскетболу лишь четырежды не выигрывала турнир — в 1986 году это сделали Филиппины, в 1997 титул завоевала сборная Южной Кореи, а китайцы объяснили «досадную осечку» аномальной жарой в Эр-Рияде. В 2007 году китайская сборная проиграла южнокорейцам и выставила на турнир вторую сборную, объяснив это зарезервированным местом в качестве страны-хозяйки летней Олимпиады. Чемпионом же первый раз в истории в этом году стала сборная Ирана. Следующий розыгрыш 2009 года принимал китайский Тяньцзинь — и здесь уже первая сборная Китая в финале проиграла иранцам, которые завоевали второй титул чемпионов Азии.

В большинстве турниров вплотную к чемпионству подбиралась сборная Южной Кореи, а также команда Японии, которые довольствовались серебряными и бронзовыми медалями. Сборная Филиппин в последние годы стала выступать заметно слабее — в этом виноват в том числе запрет ФИБА выступать на турнире профессиональным игрокам (действовал до 1989 года). В последние годы также успешно выступают команды, представляющие Западную Азию и Ближний Восток — команды Ирана, Ливана, Катара, Иордании. Как уже отмечалось, Иран дважды завоёвывал «золото» турнира (2007 и 2009). В финале 2007 года встретились две команды из Западной Азии — Ливан и Иран, а из команд Восточной Азии только Южная Корея добралась до стадии полуфиналов. В розыгрыше 2007 года в первый раз в стадии полуфиналов играла сборная Казахстана.

Участники 
Участники из Азии разбиты на пять групп (по региональному принципу):

Восточная Азия:
 
  Тайвань
 
 
 
 
 
 

Персидский залив:
 
 
 
 
 
 

Центральная Азия:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юго-Восточная Азия:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Западная Азия:
 
 
 
 
 
 
 

Каждая группа делегирует в финальный турнир две или три команды (в зависимости от региона), автоматически квалифицируется хозяйка турнира. Также к квалификационным турнирам относились такие соревнования, как Кубок Станковича, Чемпионат Восточной Азии, Чемпионат Юго-Восточной Азии, Чемпионат Центральной Азии, Чемпионат Западной Азии, Чемпионат Персидского залива.

Победители и призёры

Количество медалей

Самый ценный игрок

Лидеры турнира 

 Статистика для турниров с 2007 года до настоящего времени
 В статистику включаются игроки, сыгравшие минимум 5 игр (ВИ).

За всё время

Среднее количество очков

Лучшие бомбардиры турнира

В одном турнире

По очкам

По подборам

По передачам

Статистика сборных 
Статистика за всё время, до Чемпионата Азии по баскетболу 2015 года.

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Азия